Географічна назва
 Рева (провінція)  — провінція Фіджі.

Прізвище
 Рева Андрій Олексійович — міністр уряду Гройсмана.
 Рева Василь Лаврентійович — учасник німецько-радянської війни, танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Рева Дмитро Олексійович (*1975) — український підприємець, політик.
 Рева Віктор Якович (*1954) — український композитор, член Національної Спілки Композиторів України.
 Рева Віталій Григорович (*1974) — український футболіст, воротар. Заслужений майстер спорту України.
 Рева Віталій Михайлович (*1938—†2012) — український автотранспортник, державний службовець і громадський діяч.
 Рева Володимир Сергійович (*1958) — український футбольний тренер.
 Рева Григорій Васильович (*1947) — український державний службовець, екс-міністр з надзвичайних ситуацій.
 Рева Костянтин Кузьмович (*1921—†1997) — радянський волейболіст, заслужений майстер спорту СРСР.
 Рева Леонід Павлович (1933) — український науковець і педагог.
 Рева Микола Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Рева Олександр Валерійович (1987—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рева Роман Валерійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Рева Сергій Володимирович (1988) — український футболіст, півзахисник.
 Рева Юрій Андрійович (1961—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища